Naselja u Srbiji
 Velika Kruševica (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Velika Kruševica (Rekovac, Srbija), naselje u općini Rekovac